Бава Меция, также Бава Мециа, Баба Меция, Баба Мциа, , bava metsi’a, букв. «средние ворота», — трактат в Мишне, Тосефте, Вавилонском и Иерусалимском Талмуде, второй в разделе Незикин («Ущербы»). Трактат посвящён преимущественно вопросам совершения сделок, то есть особенностям установления и перехода прав на собственность, а также ответственности личности за чужую собственность, взятую на хранение или использование.

Название трактата 
Название трактата «средние ворота» означает то, что он является второй из трёх — то есть «средней» частью изначально существовавшего трактата Мишны «Незикин» («Ущербы»), посвящённого еврейскому гражданскому праву. Этот трактат был разбит на три части (евр. «баба»; «бава») для удобства изучения, вследствие своего большого объёма. При разбивке на части учитывалась в первую очередь не тематика, а стремление сделать эти части равными, в результате последняя глава Мишны и две последние главы Тосефты Бава Меция тематически относятся к следующему трактату, «Бава Батра», в котором рассматриваются вопросы о праве собственности.

Предмет рассмотрения 
В законе Моисея вопросам гражданского права уделяется достаточно большое внимание. В трактате «Бава Меция» подробному рассмотрению подвергаются заповеди, регламентирующие условия совершения сделок:

О находке 

Когда увидишь вола брата твоего или овцу его заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему; если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему их; так поступай и с ослом его, так поступай с одеждой его, так поступай со всякою потерянною [вещью] брата твоего, которая будет им потеряна и которую ты найдешь; нельзя тебе уклоняться [от сего].
Когда увидишь осла брата твоего или вола его упадших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе.

О передаче на хранение 

Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то, если найдется вор, пусть он заплатит вдвое; а если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судей [и поклянется], что не простер руки своей на собственность ближнего своего.
О всякой вещи спорной, о воле, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей: кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое.
Если кто отдаст ближнему своему осла, или вола, или овцу, или какой другой скот на сбережение, а он умрет, или будет поврежден, или уведен, так что никто сего не увидит, — клятва пред Господом да будет между обоими в том, что [взявший] не простер руки своей на собственность ближнего своего; и хозяин должен принять, а [тот] не будет платить; а если украден будет у него, то должен заплатить хозяину его; если же будет [зверем] растерзан, то пусть в доказательство представит растерзанное: за растерзанное он не платит.

О купле-продаже 

Если будешь продавать что ближнему твоему, или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга.

И также:

Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его.

О предоставлении средств в рост 

 Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он, или поселенец, чтоб он жил с тобою; не бери от него роста и прибыли и бойся Бога твоего; [Я Господь,] чтоб жил брат твой с тобою; серебра твоего не отдавай ему в рост и хлеба твоего не отдавай ему для [получения] прибыли.

Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост; иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею.

О найме работников 

Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих; в тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет ее душа его; чтоб он не возопил на тебя к Господу, и не было на тебе греха.

Также:

Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади.
Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего.

По толкованию раввинов эта заповедь относится к наёмным работникам. Сюда же можно отнести заповедь об отношении к животным: «Не заграждай рта волу, когда он молотит», .

О займе, аренде 

Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден, или умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить; если же хозяин его был при нем, то не должен платить; если он взят был в наймы за деньги, то пусть и пойдет за ту цену.

Никто не должен брать в залог верхнего и нижнего жернова, ибо таковой берет в залог душу.

Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог, постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу; если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея [у себя] залог его: возврати ему залог при захождении солнца, чтоб он лег спать в одежде своей и благословил тебя, — и тебе поставится сие в праведность пред Господом Богом твоим… и у вдовы не бери одежды в залог.

Учение о сделках в Мишне 
Всё разнообразие рассмотренных в трактате сделок Мишна сводит к четырём типам сделки хранения (подобно тому, как в трактате «Бава Кама» к четырём типам сводятся все варианты неумышленного ущерба). Мишна 7:8 описывает четыре типа хранителей: хранитель бесплатный (שומר חנם), одолжатель (השואל), хранитель платный (נושא שכר), наниматель (השוכר). Таким образом, выделяется: бесплатное хранение, хранение за плату, заём (бесплатный), наём (платный). Разница между ними в ответственности хранителя за утрату и повреждение предмета хранения: одолжатель отвечает за всё; бесплатный хранитель свободен от ответственности, если явно не нарушал условий хранения; платный хранитель и наниматель отвечают за кражу и пропажу предмета. В каждой сделке усматриваются признаки одного из этих четырёх типов:
 Находка: нашедший исполняет функцию хранителя по отношению к находке.
 Купля-продажа: продавец, получив деньги, становится их хранителем до момента принятия товара покупателем; получив товар, покупатель, становится его хранителем, пока не истечёт срок возврата товара.
 Ремесленник является хранителем изделия, которое он делает для заказчика.
 Наём рабочих и аренда рассматриваются как подвиды найма.
 Ростовщичество — это незаконное взимание платы за заём.
 Залогодержатель является хранителем залога.

Содержание 

Трактат «Бава Меция» в Мишне содержит 10 глав и 101 параграф.

Глава первая содержит законы, связанные с установлением прав на находку; а также перечень документов, которые, по мнению раввинов, будучи найденными не подлежат возврату (дарственные, завещания, геты и т. п.), так как предполагается, что составитель документа решил их выбросить, передумал приводить их в исполнение.

Глава вторая определяет правила возврата находок. Если находка не обладает индивидуальными признаками, по которым потерявший может её описать, то она возврату не подлежит и переходит в собственность нашедшего. В главе приводятся признаки находок, которые не являются потерянными, но оставленными с намерением вернуться и забрать: такие находки трогать нельзя. Также обсуждается порядок объявления о находках и хранения находок.

Глава третья содержит законы о передаче имущества на хранение: когда хранитель обязан возместить ущерб за пропажу или повреждение имущества, а когда он свободен от ответственности.

Глава четвёртая содержит законы о сделке купли-продажи: порядок совершения, допустимая наценка, срок возврата товара, правила честной торговли.

Глава пятая определяет признаки сделок, подпадающих под запрет ростовщичества.

Глава шестая содержит законы о найме рабочих, ремесленников и скота; рассматриваются вопросы, связанные с нарушениями условий сделки.

Глава седьмая рассматривает вопросы о правах наёмных работников и об обстоятельствах, освобождающих платного хранителя от ответственности.

Глава восьмая содержит законы о сдаче внаём скота и дома.

Глава девятая содержит законы об аренде сельскохозяйственных угодий, об оплате труда наёмных работников, о залогах.

Глава десятая рассматривает отношения собственников недвижимости, владения которых находятся одно над другим.

Интересные факты 
Мишна 4:10 запрещает спрашивать у продавца на рынке цену товара без желания купить, также запрещается напоминать прозелиту о его происхождении — всё это «обида» (אונאה).

Тосефта 4:3 разрешает уступку долга со скидкой, не признавая это ростом, что, однако, позволяет обойти запрет выдачи займа под проценты. Для этого заёмщику и кредитору нужен посредник. Заёмщик обменивается с посредником долговыми расписками на одну и ту же сумму, затем кредитор выкупает у заёмщика расписку со скидкой. По истечении срока займа посредник погашает свою расписку распиской заёмщика, которую кредитор и предъявляет к исполнению.

Бава Меция 32б содержит предписание относиться милосердно к животным (, «цаар баалей хаим»). Это выражение стало одним из лозунгов израильских защитников живой природы, а также названием израильской благотворительной организации, которая выступает за помощь бездомным городским животным.

Бава Меция 38б содержит насмешку над вавилонскими законоучителями, которые очень скрупулёзно рассматривали законы, стараясь предусмотреть самые невероятные случаи. В ответ на одно из таких высказываний следует ответ: «Верно, ты из Пумбедиты, у вас принято проводить слона через игольное ушко».

Примечания

Литература 
 Bava Metzia. Jewish Virtual Library.
 The Talmud. Full text in English. Jewish Virtual Library.

Ссылки 
 О Трактате БАВА МЕЦИА

Мишна
Священные книги иудаизма
История иудаизма
Устный Закон
Иудейское богословие
Талмуд
Арамейские слова и выражения